Ramsdell peut désigner :

Toponyme 
 , village anglais du comté du Hampshire.

Patronyme 

 Erwin Ramsdell Goodenough (1893-1965), historien américain, 
  (1960-), immunologue américain,
 Frederick Winthrop Ramsdell (1866-1915), peintre américain, 
  (1834-1900), homme politique américain, 
  (1810-1894), homme d'affaires américain, 
  (1833-1917), homme politique américain. 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais